Joe Smith est le nom de plusieurs personnes :
 Joe Smith (1889-1971), joueur anglais de football ;
 Joe Smith (1932-1937), trompettiste américain de jazz ;
 Joe Smith (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Joe Smith (1984-), joueur américain de baseball.